Жюд — фамилия. Известные носители:
 Жюд, Мари-Жозефа (род. 1968) — французская пианистка. 
  (род. 1953) — французский танцовщик, руководитель Балета Бордо в 1996—2017 годах.